«Пост-алкогольные страхи» — четвёртый студийной альбом российской панк-рок-группы «НАИВ». Выпущен 18 апреля 1997 года. В записи этого альбома принимает участие новый барабанщик Дмитрий Хакимов (Snake), позже ставший директором группы. Профессиональный журнал для барабанщиков «Drum» напечатал большое интервью со Snake, отметив его игру на альбоме. Саунд-продюсером этой пластинки выступил Билли Гулд, басист известной американской метал-группы Faith No More. Её дважды переиздавали (1999, Kool Arrow Records и 2002, FeeLee Records).

История создания 
Большинство песен для альбома написал Саша Иванов. Одну песню написал Руслан Ступин. Во время записи альбома Чача и Ступин по очереди находились в запое и дело продвигалось медленно. Затем в группу пришёл новый барабанщик Дмитрий «Снейк» Хакимов и довёл работу над альбомом до конца.

Обложка 
В оформлении обложки альбома использована картина петербургского художника А. Синочкина под названием «Едоки картофеля», которая, в свою очередь отсылает к одноимённой работе нидерландского художника Винсента Ван Гога 1885 года. Данный рисунок в качестве обложки альбома предложил тогдашний директор группы Андрей Павлов.

Список композиций

Участники записи 
 Александр «Чача» Иванов — вокал (2—5, 7—10)
 Денис «Пит» Петухов — бас-гитара, вокал (1, 6, 11), бэк-вокал
 Руслан «Ступ» Ступин — гитара
 Дмитрий «Snake» Хакимов — ударные

Примечания

Ссылки 
 Рецензии и статьи об альбоме «Пост-алкогольные страхи» группы НАИВ
 Тексты песен НАИВ c альбома «Пост-алкогольные страхи»

Альбомы группы «НАИВ»